Rowe kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Rowe (udde),

USA 

 Rowe (ort i USA, Massachusetts), Franklin County, 
 Rowe (ort i USA, New Mexico), San Miguel County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar